7 de setembro, data no mês de setembro
 Independência do Brasil, fato histórico cuja declaração ocorreu no mês de setembro
 Dia da Pátria, em memória à Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro
 Sete de Setembro (encouraçado), navio da Marinha do Brasil

Lugares
 Sete de Setembro, município brasileiro no Rio Grande do Sul
 Sete de Setembro (Santa Rosa), distrito brasileiro em Santa Rosa
 Avenida Sete de Setembro (Salvador), logradouro brasileiro em Salvador
 Jardim Sete de Setembro, bairro brasileiro em São Paulo
 Praça Sete de Setembro (Belo Horizonte), logradouro brasileiro em Belo Horizonte
 Praça Sete de Setembro (Natal), logradouro brasileiro em Natal
 Rua Sete de Setembro (Porto Alegre), logradouro brasileiro em Porto Alegre
 Rua Sete de Setembro (Rio de Janeiro), logradouro brasileiro no Rio de Janeiro
 Terra Indígena Sete de Setembro, terra indígena brasileira da etnia dos suruís

Organizações
 Clube Desportivo Sete de Setembro, clube brasileiro de futebol de Dourados
 Sete de Setembro Esporte Clube, clube brasileiro de futebol de Garanhuns
 Sete de Setembro Futebol Clube, clube brasileiro de futebol de Belo Horizonte
 Sete de Setembro Futebol Clube (Americana), clube brasileiro de futebol de Americana
 Sociedade Desportiva Sete de Setembro de Cupira, clube brasileiro de futebol de Cupira
 Sociedade Sportiva Sete de Setembro, clube brasileiro de futebol de Maceió

Ver também